Pastoureau peut désigner :

Patronyme 
 Henri Pastoureau (1912-1996), un écrivain français ;
 Michel Pastoureau (1947-), un historien médiéviste français.

Nom commun 
 Un pastoureau est un jeune pasteur ou berger ;
 la Croisade des pastoureaux de 1251 et la Croisade des pastoureaux de 1320, deux insurrections populaires du Moyen Âge.

Voir aussi 
 Les Pastoureaux, un chœur belge de garçons et d'hommes.